Barbora Strýcová era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata ai quarti di finale da Alison Van Uytvanck.

In finale Camila Giorgi ha battuto Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 6-3, 6-1.

Testa di serie 

 Julia Görges (primo turno)
 Kiki Bertens (secondo turno)
 Barbora Strýcová (quarti di finale)
 Dominika Cibulková (ritirata)
 Camila Giorgi (campionessa)

 Anastasia Pavlyuchenkova (quarti di finale)
 Magdaléna Rybáriková (primo turno)
 Donna Vekić (primo turno)
 Kateřina Siniaková (primo turno)

Wildcard 

  Harriet Dart (primo turno)
  Barbara Haas (primo turno)

 Andrea Petković (semifinale)

Qualificate 

  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
  Ekaterina Alexandrova (finale)
  Valentini Grammatikopoulou (primo turno)

 Fiona Ferro (primo turno)
 Jil Teichmann (secondo turno)
 Anna Blinkova (primo turno)

Lucky loser 

  Kristýna Plíšková (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Upper Austria Ladies Linz 2018